Killarney kan syfta på följande:

 Killarney, stad i Irland
 Killarney, Manitoba, ort i Kanada
 Killarney, Queensland, ort i Australien